„БМВ X2“ (BMW X2) е модел автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „БМВ“, произвеждан в Регенсбург от 2018 година.

Моделът е въведен като по-компактен и спортно изглеждащ вариант на второто поколение на „БМВ X1.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
X2